Дика́нь — українське прізвище. Відомі носії:

 Дикань Андрій Олександрович (16 липня 1977) — український футбольний воротар, гравець збірної України.
 Дикань Михайло Кирилович (25 січня 1930) — український і радянський керівник, партійний діяч, політик.
 Дикань Наталія Іванівна  (30 липня 1951) — український геолог, доктор геологічних наук.

Див. також 
 Диканя

Українські прізвища